Maurice Blondel, (1861-1949), philosophe français
 Maurice Blondel, (1918-2006), joueur de football